Csehország
 Komárov, település a Berouni járásban
 Komárov, település az Olomouci járásban
 Komárov, település a Tábori járásban
 Komárov, település a Zlíni járásban
 Szlovákia
 Felsőkomaróc (szlovákul Komárov), település a Bártfai járásban
 Szunyogdi (szlovákul Komárov), Pozsony városrésze